Сокращение НП может означать:

Военное дело 
 НП — Наблюдательный пункт, наблюдательный пост
 нп или н.п. — Населённый пункт

Пресса 
 НП — «Новое Правительство»
 НП — «Новое поколение (газета)»
 НП — «Новая провинция»
 НП — «Нефть Приобья»
 НП — «Новая политика»
 НП — «Новые правые»
 НП — «Недвижимость и строительство Петербурга»

Иное 
 НП или НКП — Некоммерческое партнёрство
 НП — нанопроволока
 нп — непереходный глагол
 НП, н/п — нефтепродукты
 НП — налог на производство
 НП — нейропептиды
 НП, н/пр — нефтепровод
 НП — Национальная партия
 НП, НЦП — Националистическая партия
 НП — наполнитель
 НП — поршневой насос
 НП, ПН — питательный насос
 НП — носовой перпендикуляр
 НП — национальный парк
 НП — навигационный параметр, навигационные параметры
 НП — налоговая полиция
 НП — народная партия
 НП — наблюдательный пункт
 НП — ночной патруль
 ННП, НнП, НП — налог на прибыль
 неп, Нп — непер
 Н.п. — нуклеотидная пара
 нп — нет проблем.
 НП -нежилое помещение

См. также 
 NP, HP

Ссылки